Наркевич — фамилия:

 Наркевич, Александр Юлианович (1910—1969) — советский историк шахмат, шахматный журналист и литературовед.
 Наркевич, Александра Сергеевна (род. 1994) — белорусская гимнастка.
 Наркевич, Иван Иосифович (род. 1938) — полный кавалер ордена Трудовой Славы, бульдозерист строительно-монтажного управления № 7 треста «Востокнефтепроводстрой».
 Наркевич, Софья Куприяновна (1928—2009) — свинарка, Герой Социалистического Труда.
 Наркевич, Ярослав (род. 1962) — депутат Сейма Литовской Республики, политический деятель польского национального меньшинства.
 Наркевич-Иодко, Яков Оттонович (1848—1905) — белорусский учёный-естествоиспытатель.